Union communiste peut désigner deux groupes français d'extrême gauche distincts :

 De 1933 à 1940 : Union communiste ; 
 À partir de 1944 : le Groupe Barta, dont est issu Lutte ouvrière.

Voir aussi